Ovo je popis epizoda serije Bibin svijet koja se prikazivala na televizijskom programu RTL-u.

Pregled serije

Prva sezona

Druga sezona

Treća sezona

Četvrta sezona

Zanimljivosti vezane uz 4. sezonu 
 Nakon što je 10. ožujka 2009. emitirana samo premijerna epizoda četvrte sezone, RTL Televizija je počela ostatak četvrte sezone emitirati tek u jesen 2010.
 U četvrtoj sezoni gostovali su: Kristina Krepela, Judita Franković, Damir Markovina, Nives Ivanković, Olivera Baljak, Hrvoje Klobučar, Krunoslav Klabučar, Goran Koši, Helena Minić, Marija Kobić, Ivana Bolanča, Vesna Tominac Matačić, Zvonimir Zoričić, Sunčana Zelenika Konjević, Marija Krpan, Gordana Slivka, Slavica Fila

Izvor 
 www.mojtv.hr 

Bibin svijet